Mix FM Vale do Paraíba é uma emissora de rádio Brasileira. Opera no dial FM na frequência de 94.9 MHz, a sua torre fica situada na cidade de Jambeiro perto da divisa com São José dos Campos, o seu foco são as três principais cidades do Vale do Paraíba: São José dos Campos, Taubaté e Campos do Jordão além de Jacareí e Caçapava.

Dados técnicos do sistema Irradiante 
Sua torre está em um ponto estratégico, pois está localizado entre São José dos Campos e Taubaté, numa altitude de 913 m, bem acima da Altitude média do Vale do Paraíba que é de 600 m, o que proporciona um amplo Alcance, a torre possui 92 m totalizando 998 m para o sistema irradiante que conta com 6 elementos (antenas) no topo da torre e um Transmissor da Sinteck do modelo EX 1000, com Potência de operação de 0.23 Kw exigido pela Anatel, e  com Potência total irradiada de 0.47  Kw (com o ganho das antenas).

Vale do Paraíba
Estações de rádio do estado de São Paulo
Estações de rádio fundadas em 2015